Форум видавців може означати:
 Форум видавців (громадська організація)  
 Форум видавців у Львові